Вука — містечко і громада в Осієцько-Баранській жупанії 
Вука — річка
Вука — велика жупа (область) Незалежної Держави Хорватія